Montferrat, Monferrato néven ismert földrajzi, történelmi fogalmak

Franciaország
 Montferrat (Var) település Franciaországban, Var megyében
 Montferrat (Isère) település Franciaországban, Isère megyében

Olaszország

 Monferrato, , piemonti nyelven Monfrà, történelmi régió az észak-olaszországi Piemontban, központja Casale Monferrato város, területe nagyjából egybeesik a történelmi Monferratói Őrgrófság és Hercegség területével.
 Montferrati Őrgrófság, , , történelmi állam Piemontban (967–1574 között)
 Montferrati Hercegség, , , történelmi állam Piemontban (1574–1708 között)

Hasonló alakú név
 Montserrat (egyértelműsítő lap)